Le nom Campagnac vient de l'étymon Campaniacum formé avec  le suffixe d'origine gauloise -acum ; c'est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises :  

 Campagnac (Aveyron), commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ; gentilé : Cabassols ;
 Campagnac (Tarn),  commune française du département du Tarn, en région Occitanie ;
 Campagnac, ancienne commune du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui intégrée à Montagnac-la-Crempse ;
 Campagnac-lès-Quercy, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Campagnac, un de quatre hameaux de la commune française de Sainte-Anastasie, dans le département du Gard, en région Occitanie ;